Рюген:
 Рюген — остров в Балтийском море, к востоку от Хиддензе.
 Рюген — район в Германии на острове Рюген.
 Рюген — средневековый феод, занимавший территорию острова Рюген, несколько небольших островов и часть прилегающей материковой части

См. также 
 Гостиница Рюгён — гостиница в Пхеньяне, столице КНДР.